Daya, une chanteuse américaine née en 1998 ;
 Daya Nueva, une commune espagnole ;
 Daya Vaidya, une actrice américano-népalaise née en 1980 ;
 Daya Vieja, une commune espagnole ;
 Dayak ou Daya, un ensemble de peuples d'Asie du Sud-Est.